Blub, ik ben een vis steht für:
 Blub, ik ben een vis (dt. Titel Hilfe! Ich bin ein Fisch), dänisch-deutsch-irischer Zeichentrickfilm (2000)
 Blub, ik ben een vis, belgische Single (2001) von K3 (Band)

Siehe auch:
 BLUB